Stranger in a Strange Land se poate referi la:
 Stranger in a Strange Land (roman) - un roman științifico-fantastic de Robert A. Heinlein
 Stranger in a Strange Land (Lost), un episod din serialul TV Lost
 Stranger in a Strange Land (Iron Maiden) - o melodie interpretată de Iron Maiden
 Stranger in a Strange Land (U2) - o melodie interpretată de U2

Cartea Exodului 2:22